Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2001-2002 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le ventotto squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off per la promozione in Legadue, le squadre classificatesi tra il 9º e il 14º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B2. I play-off sono strutturati in modo da far incrociare 4 squadre del girone A con 4 del girone B dando vita a 2 tabelloni tennistici. Le gare si svolgono al meglio delle 3 partite, le vincenti delle 2 finali salgono in serie A2.

Il Teramo Basket sale per la prima volta nella serie cadetta (anche se negli anni sessanta aveva preso parte alla Serie A/Seconda Serie), vincendo la finale dei play-off. L'altra finale vede l'affermazione della Robur Osimo, anch'essa alla prima apparizione in Legadue.

Squadre

Girone A 

 
 
 
 
  Massa e Cozzile Basket
 
 

 
  Triboldi Basket Soresina

Girone B 

  Basket Argenta
 
 
  LBL Caserta
 
 
 

 
 
  Libertas Forlì 80

Classifiche

Girone A

Girone B

Play-off

Girone A

Girone B

Play-out

Verdetti
 Promosse in Legadue:
Sanic Teramo
Formazione: Ragionieri, Plateo, Farioli, Lulli, Sorrentino, Bonazzi, Bianchi, Conti, Zitti, Gagliardo, Mignogna, Ferraro, Stama. Allenatore: Franco Gramenzi.
Garofoli Osimo
Formazione: Carletti, Chiaramello, Domesi, Ferrini, Gnecchi, Mancini, Monticelli, Peretti, Scabini, Setti, Tourn, Usberti, Valenti. Allenatore: Alessio Baldinelli.

 Vincitrice Coppa Italia di lega:  Maser Ozzano
 Retrocessa in Serie B2: Alfamacchine Forlì.
 Viene ripescata: Bears Mestre, inizialmente retrocessa.
 Non iscritte alla stagione successiva: Madras Massa e Cozzile e Città di Cefalù, per cessione titolo sportivo.

Note

Bibliografia
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2002

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2001-2002

Collegamenti esterni
 B-1: Vigevano chiude sola in vetta. «La Gazzetta dello Sport», 15 aprile 2002.

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
2001-2002